Георг Вильгельм Фридрих Фрейтаг (; 19 сентября 1788, Люнебург — 16 ноября 1861, Бонн) — немецкий - и , -.

Биография 
Окончил Гёттингенский университет, где преподавал в 1811—1813 годах.

В 1815 году вступил капелланом в прусскую армию и в её составе дошёл до Парижа. Здесь он в течение четырёх лет занимался у Сильвестра де Саси арабским, персидским и турецким языками.

С 1819 года — профессор восточных языков Боннского университета.

С 1831 года — член-корреспондент Петербургской Академии наук. Кроме этого — член Нидерландской королевской академии наук и Прусской академии наук.

Научное наследие 
Автор трудов по арабской истории и филологии.

Труды 
 Selecta ex historia Halebi. Paris, 1819.
 Locmani fabulae. Bonn, 1823.
 Hamasa. 2 Bände. Bonn, 1828—1852.
 Darstellung der arabischen Verskunst. Bonn, 1830; 1838.
 Lexicon arabico-latinum. Halle, 1830—1837.
 Ibn Arabschah. Bonn, 1832—1852.
 Chrestomathia arabica. Bonn, 1834.
 Kurzgefasste Grammatik der hebräischen Sprache. Halle, 1835.
 Arabum proverbia. 3 Bände. Bonn, 1838—1843.
 Einleitung in das Studium der arabischen Sprache. Halle, 1861.

Известные ученики 
 Ульман, Леопольд

Примечания

Ссылки

Литература 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 84, 157, 166, 169, 205.

Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Прусской академии наук